Tigerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tigerville (Louisiana)
 Tigerville (South Carolina)
 Tigerville (South Dakota)
 Tigheville (West Virginia)